Temnitz kan syfta på:

Tjeckien 

 Těmice (ort i Tjeckien, Vysočina),

Tyskland 

 Temnitz (Rhin) – vattendrag, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg, 
 Temnitz (Plane) – vattendrag, Brandenburg, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar